Karsikkolampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karsikkolampi (sjö i Norra Österbotten), 
 Karsikkolampi (sjö i Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar